«Спа́рта Уо́рриорз» () — норвежский хоккейный клуб из города Сарпсборг. Выступает в Норвежской хоккейной лиге.

История 
Хоккейный клуб «Спарта Уорриорз» был основан в 1958 году. В 1963 году в Сарпсборге был открыт новый стадион «Амфитеатр Спарта». Спустя три года после этого, команда выходит в чемпионат Норвегии, тем самым становясь первой командой чемпионата не из Осло. В следующем десятилетии команда балансирует между Высшей и второй лигой. Успех к клубу приходит в восьмидесятых годах, когда «Спарту» возглавил Лассе Бекман. В 1984 году команда становится чемпионом Норвегии, а в 1989 году повторяет своё достижение. Однако вскоре у клуба начались финансовые проблемы, и в 1995 году команда снимается с чемпионата и объявляет о банкротстве. Тем не менее, клуб удалось сохранить, и на следующий сезон «Спарта Уорриорз» заявляется в Третий дивизион Норвегии. За два сезона команда смогла вернуться в чемпионат Норвегии, где и играет до сих пор. В 2007 году команда выигрывает регулярный сезон, и серебро в плей-офф, а в 2011 году в третий раз в своей истории берёт золото чемпионата.

Достижения 
 Норвежская хоккейная лига:
 Победители (3)  : 1984 , 1989 , 2011

Ссылки 
 Сайт болельщиков клуба 
 Страница клуба на сайте eurohockey.com

Примечания 

Хоккейные клубы Норвегии